Заикино — название населённых пунктов в России:

 Заикино — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Заикино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.